90-й чемпионат Аргентины  прошёл с 30 сентября по 14 октября 2015 года в Буэнос-Айресе.

 Категория: 9-я (средний рейтинг 2491).
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
2015 год в шахматах
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
Спорт в Аргентине в 2015 году
Спортивные соревнования в Буэнос-Айресе